Mary heeft de volgende betekenissen:

 Een stad in Turkmenistan, zie Mary (Turkmenistan)
 Een provincie in Turkmenistan, zie Mary (provincie)
 Een plaats in Frankrijk, zie Mary (Frankrijk)
 Een familienaam, van onder anderen Tony Mary
 De Engelse spelling van de naam Maria,
onder anderen: 
 Mary Stuart (1631-1660), echtgenote van Prins Willem II
 Maria II van Engeland (1662-1694), echtgenote van Prins Willem III, koning Willem III van Engeland en Ierland en als Willem II koning van Schotland
 Mary van Teck (1867-1953), echtgenote van Koning George V

 De Duitstalige versie van de film Murder! uit 1931
 Mary (olifant), een circusolifant
 Mary (gedicht), een gedicht van William Blake
 Mary (2005), een film uit 2005 onder regie van Abel Ferrara
 Mary (2019), een film uit 2019 onder regie van Michael Goi
 Mary (televisieserie uit 1978)
 Mary (televisieserie uit 1985)
 Mary (Mary J. Blige), een album van Mary J. Blige
 Mary (Sarah Slean), een lied van Sarah Slean 
 Mary (Scissor Sisters), een lied van Scissor Sisters
 Mary (Supergrass), een lied van Supergrass
 Mary (Bertolf), een lied van Bertolf (Lentink)